Als Norwegische Antarktisexpedition (NorAE) sind offiziell folgende Forschungsreisen in die Antarktis betitelt:

 Amundsens Fram-Expedition (1910–1912), erste norwegische Antarktisexpedition
 Brategg-Expedition (1947–1948), zweite norwegische Antarktisexpedition
 Dritte Norwegische Antarktisexpedition (1956–1960)
 Vierte Norwegische Antarktisexpedition (1968–1969)
 Fünfte Norwegische Antarktisexpedition (1970–1971)
 Sechste Norwegische Antarktisexpedition (1974–1975)
 Siebte Norwegische Antarktisexpedition (1984–1985)
 Achte Norwegische Antarktisexpedition (1986–1987)
 Neunte Norwegische Antarktisexpedition (1989–1990)

Inoffiziell zählen noch folgende Unternehmungen dazu:

 Antarktisfahrt Carl Anton Larsens mit der Jason (1892–1894)
 Antarktisfahrt Henryk Bulls mit der Antarctic (1894–1895)
 Von Lars Christensen finanzierte Antarktisfahrten mit der Odd I (1926–1927), der Norvegia (1927–1928, 1928–1929, 1929–1930 und 1930–1931), der Thorshavn (1931–1932, 1932–1933, 1933–1934, 1934–1935 und 1936–1937) und der H. J. Bull (1935–1936)
 Norwegische Walfangexpedition (1930–1931) unter der Leitung Otto Borchgrevinks
 Norwegisch-Britisch-Schwedische Antarktisexpedition (1949–1952)
 Norwegische Südpolexpedition (2000–2001), Rolf Bae und Eirik Sønneland, 3800 km transkontinentaler Fußmarsch von der Troll-Station (Königin-Maud-Land) bis zur McMurdo-Station (Ross-Insel) einschließlich der Amundsen-Scott-Südpolstation

Literatur 

 John Stewart: Antarctica – An Encyclopedia. Bd. 2, McFarland & Co., Jefferson und London 2011, ISBN 978-0-7864-3590-6, S. 1120–1124 (englisch)

Antarktis-Expedition
Liste (Geographie)